Подводные лодки типа «Трешер» — серия из 14 ударных атомных подводных лодок ВМС США, созданных для замены устаревших подлодок типа «Скипджек». После гибели головной лодки всю серию стали называть по имени следующей — Пермит.

Назначение

Конструкция

Вооружение

Состав серии

Происшествия 
 10 мая 1962 года, за две недели до ввода в строй ВМФ США, в районе островов Фараллон (, Сан-Франциско, штат Калифорния) «Пермит» (USS Permit (SSN-594)) столкнулся с грузовым судном «Гавайен Ситизен».
 10 апреля 1963 года по неизвестной причине затонул «Трешер» (USS Thresher (SSN-593)).
 15 ноября 1969 года произошло столкновение «Гато» (USS Gato (SSN-615)) с АПЛ К-19 в Баренцевом море.

Примечания

Литература 
 Robert Hutchinson, Submarines, War Beneath The Waves, From 1776 To The Present Day
 Norman Polmar, Cold War Submarines: The Design and Construction of U.S. and Soviet Submarines
 Karam, P. Andrew, Rig Ship for Ultra Quiet: Life on a nuclear attack boat at the end of the Cold War

Ссылки 

 SSN-594 Permit class at GlobalSecurity.org

Подводные лодки типа «Трешер»